Het ATP-toernooi van Santiago werd gehouden van 24 tot 30 oktober 1994 in de Chileense hoofdstad Santiago en maakte deel uit van de ATP World Series. De officiële benaming van het toernooi is de Hellman's Cup. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Estadio Santa Rosa de Las Condes.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Santiago
ATP-toernooi van Viña del Mar